Вале́рий Ива́нович Киселёв (16 декабря 1942, Иркутск, СССР — 7 ноября 2020, Барнаул, Россия) — советский и российский учёный-, член-корреспондент РАМН (1997), член-корреспондент РАН (2014).

Биография 

Родился 16 декабря 1942 года в Иркутске.

В 1966 году — окончил лечебный факультет Алтайского государственного медицинского университета, где в дальнейшем продолжил свою трудовую и научную карьеру, пройдя путь от аспиранта до декана лечебного факультета (1972).

В 1984 году — защитил докторскую диссертацию.

В 1986 году — присвоено учёное звание профессора.

С 1989 по 1990 годы — возглавил НИС АГМИ, с 1990 по 1993 годы — директор НИЦ АГМУ.

С 1993 по 1997 годы — директор НИИ региональных медико-экологических проблем (РМЭП), с 1997 года — научный руководитель НИИ РМЭП.

В 1997 году — избран членом-корреспондентом РАМН.

В 2014 году — стал членом-корреспондентом РАН (в рамках присоединения РАМН и РАСХН к РАН).

Научная деятельность 

Область научных интересов: экологическая физиология, популяционное здоровье и факторы, его определяющие, нейро-гуморальная регуляция висцеральных систем, двигательная активность, механизмы её регуляции.

Провел значительную работу по расширению международных связей университета, инициатор заключения комплексных договоров о научном сотрудничестве с университетами Европы и Азии.

Один из инициаторов медико-экологических исследований по изучению влияния ядерных испытаний на здоровье населения, послуживших основой Указа Президента РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» и двух федеральных законов «О социальной защите граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне».

Автор около 300 научных публикаций, в том числе 14 монографий (три из которых опубликованы в странах ЕС и США), двухтомного учебника для студентов вузов «Основы физиологии человека», первого в РФ двухтомника учебных программ для ЭВМ по курсу нормальной физиологии.

Научный руководитель и консультант 20 кандидатских и докторских диссертаций.

Награды 
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «За освоение целинных земель» (1974)
 Медаль <<За трудовое отличие>> (1976)
 Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (1999)
 Памятная Анохинская медаль <<За активное внедрение системного подхода в нормальную физиологию>> (2003)
 Почетный знак Алтайской ТПП <<Золотой Меркурий>> (2006)
 Юбилейный знак <<280 лет городу Барнаулу>> (2010)
 Медаль <<За заслуги перед обществом>> (2014)
 Медаль ордена <<За заслуги перед Отечеством>> II степени (2018)

Примечания

Ссылки 
 
 [famous-scientists.ru/693 Статья] на сайте «Известные учёные»

Выпускники Алтайского медицинского университета
Преподаватели Алтайского медицинского университета